Pierwsza brygada (komiks)
 I Brygada Legionów Polskich
 My, Pierwsza Brygada